Кампофилоне () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Фермо.

Население составляет 1896 человек (2008 г.), плотность населения составляет 154 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 63016. Телефонный код — 0734.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20100409055759/http://www.provincia.ap.it/Campofilone/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
http://www.istat.it/english/